Das Herreneinzel (Rollstuhl) der US Open 2020 war ein Rollstuhltenniswettbewerb in New York City.

Vorjahressieger war Alfie Hewett, der erneut das Finale erreichte. Dort besiegte ihn der topgesetzte Shingo Kunieda mit 6:3, 3:6 und 7:6 (7:3).

Setzliste

Hauptrunde

Weblinks 
 

Herreneinzel
2020